Éric Sitruk (1978-), footballeur français ;
 Joseph Haïm Sitruk (1944–2016), grand rabbin de France de 1987 à 2008 ;
 Jules Sitruk (1990-), acteur français ;
 Olivier Sitruk (1970-), comédien et producteur français ;
 Patricia Sitruk, haut fonctionnaire français.
 Fleur Sitruk, journaliste française.
 Jonathan Sitruk, (1983-) Homme d’affaire dans l’immobilier, cofondateur du Groupe Pointdevente.

Patronyme séfarade
Patronyme tunisien